La Condamine és un petit cràter d'impacte que es troba en l'extrem sud del Mare Frigoris, en la part nord de la Lluna. Es troba al nord-est de la muntanya Sinus Iridum formació en el marge de la part nord-oest de la Mare Imbrium.

El brocal del cràter és baix i arrodonit, amb la vora desgastada i erosionada en el seu costat nord-est. La paret exterior és una mica poligonal, particularment en la meitat sud-oest. L'interior és bastant pla, sense bec central, però presenta una doble esquerda de forma corba en la meitat occidental que arriba fins al bord nord.

Cràters satèl·lit 
Per convenció aquests elements són identificats en els mapes lunars posant la lletra en el costat del punt central del cràter que està més proper a la Condamine.

Vegeu també 
 Llista de cràters lunars
 Selenografia

Referències

Enllaços externs 

 
 
 
 

Condamine
Condamine